Петрова Татьяна Ивановна (урожд. Кочерыгина; , д. Сергеевка, Знаменский район, Тамбовская область) — российская чувашская художница по национальной вышивке, модельер. Заслуженный художник Чувашской Республики.

Биография 
Родилась в д. Сергеевка Знаменского района Тамбовской области.

Училась в Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина (1973). В 1990-х окончила Государственную академию сферы быта и услуг в Москве (ныне «Российский государственный университет туризма и сервиса»).

В 1973 была направлена на работу в Чебоксары Чувашской АССР, стала работать художницей по вышивке на Альгешевской фабрике художественной вышивки «Паха тĕрĕ». В 1986 назначена главным художником, а в начале 2000-х — заместителем директора крупного предприятия народных художественных промыслов, объединения «Паха тере». С 2004 стала руководить предприятием "Чувашский эксклюзив", являлась главным художником, с 2017 — учредителем Объединения. 

Живёт и работает в г. Чебоксары.

Творчество 
Произведения Т. И. Петровой, русской по рождению, гл. обр. созданы с использованием традиций чувашской счетной вышивки (скатерти, полотенца, салфетки). Ее  творчество стала вызывать интерес специалистов в сер. 1970-х. С 1974 её произведения представлялись на престижных художественных и промышленных выставках в Чувашии, Москве, за рубежом. Она неоднократно награждалась премиями, дипломами и медалями. В 1983 стала членом Союза художников СССР, а в 1999 ей было присвоено звание Заслуженного художника Чувашской Республики.

В 1998 получила звание «Модельер года» и стала лауреатом республиканского конкурса «Гимн красоте». В 2009 году участвовала в работе традиционной Ярмарки народного искусства, организованной Музеем международного народного искусства (MOIFA) в Санта-Фе (США).

Звания и награды 
Заслуженный художник Чувашской Республики (1999)

Основные выставки 
Персональная выставка. Ульяновск, 1996.

Персональная юбилейная выставка. Чебоксары, 2009.

Персональная юбилейная выставка. Чебоксары, 2012.

Персональная юбилейная выставка к 70-л. со дня рождения. Музей чувашской вышивки, Чебоксары, 2022.

Произведения в музеях 
 Государственный исторический музей (Москва);
 Научно-исследовательский институт художественных промыслов (Москва);
 Российский этнографический музей (Санкт-Петербург);
 Чувашский государственный художественный музей;
 Чувашский национальный музей.

Публикации 
 Петрова Татьяна Ивановна // Художники Чувашии: биобиблиографический справочник / Н. А. Ургалкина. — Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1989. — 476 с. — стр. 239
 Трофимов А. А. Проблемы народного искусства Чувашии. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1985.
 Трофимов, А. А. Мастера народного искусства и художественных промыслов. Предприятия и мастерские, создающие произведения художественных промыслов : кат.-справ. / А. А. Трофимов. — Чебоксары, 2004. — С. 72-74.
 Иванов-Орков, Г. Н. Петрова Татьяна Ивановна // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2011. — Т. 3. М—С. С. 472. :
 Иванов-Орков Г. Н. Узоры земли чувашской. Современные художественные промыслы и сувениры. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007.
 Иванов-Орков Г. Н. Узоры, цвет, символика. Народное искусство и художественные промыслы современной Чувашии. Альбом. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2012.
 Петрова Т.И. // Изобразительное искусство Чувашской Республики. Альбом. Чебоксары - Москва, 2017. Авторы-сост. Гайнутдинов Д.Ш., Трофимов А.А.

Примечания

Ссылки 
 Т. И. Петрова в Электронной Чувашской энциклопедии. 
 Произведения в собрании Чувашского государственного художественного музея 
 Страница на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики